Günther Treptow ist der Name folgender Personen:

* Günther Treptow (Sänger) (1907–1981), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Günther Treptow (Schauspieler) (* 1952), österreichischer Schauspieler und Regisseur